Джим Кэ́ри (; род. , , США) — бывший американский хоккеист, вратарь. Обладатель Везина Трофи 1996 года.

В честь известного голливудского актера Джима Керри (в английской транскрипции их имена и фамилии совпадают почти добуквенно) получил от фанатов прозвища The Mask, Ace и The Net Detective. Все три связаны с фильмами «Маска» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», где Керри исполнил главные роли.

Карьера 
До того как стать самым высоким номером драфта НХЛ 1992 года среди вратарей, Джим некоторое время играл в молодежных американских лигах. Дебют в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 1994/1995 был исключительно удачным: Джим выиграл первые семь игр, закончил сезон с общим результатом 18 побед, 6 поражений и 3 ничьи и вошёл в символическую сборную новичков НХЛ. Начав следующий сезон уже основным голкипером, Кэри одержал 35 побед (из них 9 шатаутов — лучший показатель в Лиге и клубный рекорд) в 71 игре с коэффициентом надежности 2,26. По итогам чемпионата Кэри получил приз лучшему вратарю — Везина Трофи — и вошёл в первую Сборную всех звезд НХЛ.

Но уже в середине следующего регулярного сезона Кэри стал участником одного из самых громких трансферов НХЛ середины девяностых: Джим, Энсон Картер,  и пара пиков драфта ушли в «Бостон Брюинз» в обмен на Адама Оутса, Рика Токкета и Билла Рэнфорда. В новой команде показатели Джима упали, он проиграл конкуренцию за место в стартовом составе  и, не проведя за «мишек» и двадцати матчей, был отправлен в фарм-клуб. На прежний игровой уровень Джим Кэри так и не вышел, потеряв интерес к хоккею. Через два года его яркая, но недолгая карьера завершилась в «Сент-Луис Блюз».

Статистика

Регулярный сезон 

 Примечание: жирным выделены лучшие результаты на турнире.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 
 Джим Кэри — полная статистика на сайте HockeyGoalies.org
 
 
 

Выпускники Средней школы Бостонского колледжа
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Обладатели Везина Трофи
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»